Blooming Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blooming Prairie Township (Minnesota)
 Blooming Prairie Township (North Dakota)